Miejscowości w USA:
 Limestone – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hardee
 Limestone – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Limestone – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Limestone – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Limestone – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Limestone – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Rogers
Gminy w USA:
 Limestone (ang. Limestone Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Limestone (ang. Limestone Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Limestone (ang. Limestone Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Limestone (ang. Limestone Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Limestone (ang. Limestone Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Limestone (ang. Limestone Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alger
 Limestone (ang. Limestone Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln
 Limestone (ang. Limestone Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe
 Limestone (ang. Limestone Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin
 Limestone (ang. Limestone Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Limestone (ang. Limestone Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Limestone (ang. Limestone Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montour
 Limestone (ang. Limestone Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Union
 Limestone (ang. Limestone Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Limestone (ang. Limestone County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Limestone (ang. Limestone County) – w stanie Teksas